F88 peut faire référence à :
 Autres troubles du développement psychologique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Enhanced F88, un fusil d’assaut des Forces armées australiennes ;
 Pylône F88, un type de pylône électrique ;
 Route F88, une route islandaise reliant Askja à la Route 1.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres